Le tournoi de tennis de Moscou 2008 s'est déroulé du 6 au 12 octobre à Moscou.

Faits marquants 
 Igor Kunitsyn remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Marat Safin. Il emporte ainsi son premier titre ATP en simple.
 En double, Serhiy Stakhovsky et Potito Starace s'imposent en finale face à Stephen Huss et Ross Hutchins. Il s'agit du premier titre en double pour Stakhovsky et du  pour Starace.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Moscou (WTA 2008) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2008
ATP 2008
Sport en Russie en 2008
Tennis en octobre 2008